Zemljopis
Hrvatska:
 Gorica (Barban), naselje u općini Barban
 Gorica (Duga Resa), gradsko naselje Duge Rese
 Gorica (Pag), gradsko naselje Paga
 Gorica (Rasinja), naselje u općini Rasinja
 Gorica (Sukošan), naselje u općini Sukošan
 Gorica Jamnička, naselje u općini Pisarovina
 Gorica Lipnička, naselje u općini Ribnik
 Gorica Miholečka, naselje u općini Sveti Petar Orehovec
 Gorica Skradska, naselje u općini Skrad
 Gorica Svetojanska, naselje u općini Jastrebarsko
 Gorica Valpovačka, naselje u općini Belišće
 Gorica (ruralna cjelina), zaštićeno kulturno dobro

BiH:
 Gorica (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina, FBiH
 Gorica (Bugojno, BiH), brdašce u središnjem dijelu Skopaljske doline
 Gorica (Grude, BiH), naselje u općini Grude, FBiH
 Gorica (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, FBiH
 Gorica (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama, FBiH
 Gorica (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo, RS
 Gorica (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje, RS
 Gorica (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica, FBiH
 Samostan Gorica, franjevački samostan kod Livna

Crna Gora:
 Gorica (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Italija:
 Gorica (grad), grad u Italiji

Slovenija:
 Nova Gorica, grad u Sloveniji
 Goriška, povijesna grofovija koja se prostirala oko Gorice (tal. Gorizia) u Furlaniji-Julijskoj krajini u današnjoj Italiji, te u dijelu Primorske u današnjoj Sloveniji.

Albanija:
 Korça (slavenski: Gorica)

Botanika
Gorica, brosonecija; Broussonetia L'Hér. ex Vent., biljni rod iz porodice Moraceae.

Vidi i:
 Gorice (razdvojba)